Municipio de Washington es el nombre de 49 municipios en Iowa:

 Municipio de Washington (condado de Adair, Iowa)
 Municipio de Washington (condado de Adams, Iowa)
 Municipio de Washington (condado de Appanoose, Iowa)
 Municipio de Washington (condado de Black Hawk, Iowa)
 Municipio de Washington (condado de Bremer, Iowa)
 Municipio de Washington (condado de Buchanan, Iowa)
 Municipio de Washington (condado de Buena Vista, Iowa)
 Municipio de Washington (condado de Butler, Iowa)
 Municipio de Washington (condado de Carroll, Iowa)
 Municipio de Washington (condado de Cass, Iowa)
 Municipio de Washington (condado de Chickasaw, Iowa)
 Municipio de Washington (condado de Clarke, Iowa)
 Municipio de Washington (condado de Clinton, Iowa)
 Municipio de Washington (condado de Crawford, Iowa)
 Municipio de Washington (condado de Dallas, Iowa)
 Municipio de Washington (condado de Des Moines, Iowa)
 Municipio de Washington (condado de Dubuque, Iowa)
 Municipio de Washington (condado de Fremont, Iowa)
 Municipio de Washington (condado de Greene, Iowa)
 Municipio de Washington (condado de Grundy, Iowa)
 Municipio de Washington (condado de Harrison, Iowa)
 Municipio de Washington (condado de Iowa, Iowa)
 Municipio de Washington (condado de Jackson, Iowa)
 Municipio de Washington (condado de Jasper, Iowa)
 Municipio de Washington (condado de Johnson, Iowa)
 Municipio de Washington (condado de Jones, Iowa)
 Municipio de Washington (condado de Keokuk, Iowa)
 Municipio de Washington (condado de Lee, Iowa)
 Municipio de Washington (condado de Linn, Iowa)
 Municipio de Washington (condado de Lucas, Iowa)
 Municipio de Washington (condado de Marion, Iowa)
 Municipio de Washington (condado de Marshall, Iowa)
 Municipio de Washington (condado de Montgomery, Iowa)
 Municipio de Washington (condado de Page, Iowa)
 Municipio de Washington (condado de Plymouth, Iowa)
 Municipio de Washington (condado de Polk, Iowa)
 Municipio de Washington (condado de Pottawattamie, Iowa)
 Municipio de Washington (condado de Poweshiek, Iowa)
 Municipio de Washington (condado de Ringgold, Iowa)
 Municipio de Washington (condado de Shelby, Iowa)
 Municipio de Washington (condado de Sioux, Iowa)
 Municipio de Washington (condado de Story, Iowa)
 Municipio de Washington (condado de Taylor, Iowa)
 Municipio de Washington (condado de Van Buren, Iowa)
 Municipio de Washington (condado de Wapello, Iowa)
 Municipio de Washington (condado de Washington, Iowa)
 Municipio de Washington (condado de Wayne, Iowa)
 Municipio de Washington (condado de Webster, Iowa)
 Municipio de Washington (condado de Winneshiek, Iowa)